Six navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Rye :
 Le  était un navire de 32 canons de cinquième rang lancé en 1696. Il a été reconstruit en 1717 en tant que sixième rangà 24 canons et utilisé comme brise-lames à partir de 1727. Il a été démantelé en 1735.
 Le  était un 24 canons de sixième rang lancé en 1727 et démantelé en 1735.
 Le  était un 24 canons de sixième rang lancé en 1740 et a fait naufrage en 1744.
 Le  était un 24 canons de sixième rang lancé en 1745 et vendu en 1763.
 Le HMS Rye devait être une canonnière à hélice en bois. Elle a été commandée en 1860, mais a été annulée en 1863.
 Le  était un dragueur de mines de classe Bangor lancé en 1940 et vendu en 1948.

Rye